Bidembach bzw. Bidenbach steht für:
 Bidembach (Familie) (auch Bidenbach), deutsche Gelehrtenfamilie vom 16. bis 18. Jahrhundert

Bidembach ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Bidembach (Balthasar Bidenbach; 1533–1578), deutscher evangelischer Theologe
 Christoph Bidembach († 1622), deutscher Registrator und Archivar
 Daniel Bidembach (um 1559–1626), deutscher lutherischer Theologe

 Georg Wilhelm Bidembach von Treuenfels (1614–1677), deutscher Politiker und Diplomat
 Jakob Bidembach (um 1557–1591), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Moritz Bidembach (um 1565–1624), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Bidembach (um 1500–1553), deutscher Amtskeller und Reformator
 Johannes Bidembach (um 1561–vor 1725), deutscher Jurist
 Wilhelm Bidembach (Wilhelm Bidenbach; 1538–1572), deutscher Theologe und Geistlicher
 Wilhelm Bidembach von Treuenfels (1587/1589–1655), deutscher Jurist